Luis Andrade Reimers (Quito, 24 de julio de 1917 – ibíd. 2002), fue un historiador ecuatoriano. Hijo de padre ecuatoriano y madre alemana.

Biografía 
Sus estudios medios los hizo en el "Colegio Loyola", en Quito, donde obtuvo el bachillerato. Y su licenciatura por la Universidad Javeriana, en Bogotá. Hizo su postgrado en los Estados Unidos, en la Universidad de Chicago.

Ha abarcado temas de relativa diversidad, pero sus aportes más notorios se refieren a las figuras históricas de Atahualpa y de Antonio José de Sucre. Su obra se distingue por su estilo claro y directo, con el que sin embargo ha logrado desentrañar temas de harta disputa y de profundidad histórica. Sus libros más complejos muestran una estructura constante: primero, fijar el contexto geográfico y las premisas históricas básicas. Segundo, señalamiento del perfil de los principales actores históricos y sus notas características esenciales de conducta. Tercero, crítica de las fuentes venidas de la mano de cronistas de Indias, buscando siempre los informantes presenciales, sin olvidar nunca las motivaciones de todo orden para que tal o cual cronista escriba lo que de hecho escribió. Cuarto, reconstrucción de los hechos mediante la eliminación de los detalles críticos y eruditos, despejando el texto para la presentación final de los resultados. Tal reconstrucción se deja notar pues, respaldada por un sano sentido común y el apoyo de los inobjetables hechos venidos a mano mediante los anteriores pasos.

Quizá pueda decirse que, al amparo del método descrito, su mayor aporte consiste en haber logrado una nueva reconstrucción de los hechos sobre la muerte de Atahualpa, la guerra civil que enfrentó el Tahuantinsuyo y la hegemonía española del mundo andino.

Afirma que el proyecto de Atahualpa era superar la situación de posguerra mediante varias vías, una de las cuales consistía en establecer relaciones comerciales y de intercambio con el imperio español. Quiso alojar en el sistema administrativo del Tahuantinsuyo las matemáticas y el sistema contable que dominaban los europeos, además de ciertas especies de animales, y otros factores productivos ultramarinos. Para todo lo cual adelantaba un pago en metales preciosos que tanto se veía que los españoles deseaban.

Así pues, el famoso "rescate en oro" que supuestamente habría pagado Atahualpa para su liberación, no fue tal, fue el precio en valores metálicos que se pagaba por lograr un intercambio mutuamente beneficioso para los dos imperios, el Inca y el español. 
Alarcón Costta, resume así, el punto de vista de Andrade Reimers:

"En Cajamarca, según la versión tradicional, en noviembre de 1532 fue tomado prisionero por 160 españoles dirigidos por Francisco Pizarro, a quienes habría pagado un cuantioso rescate en piezas de oro y plata, para recuperar su libertad, a pesar de lo cual fue asesinado. Sin embargo, las minuciosas investigaciones históricas del Dr. Luis Andrade Reimers revelan que en Cajamarca hizo amistad con los españoles para cuyo rey, reunió un rico presente de oro y plata, con el fin de lograr provechosas relaciones y mejoras técnicas para su imperio. Ese tesoro desbordó la codicia de los conquistadores, quienes decidieron asesinarlo, para no entregar la totalidad del regalo al rey, sino tan solo la quinta parte, a pretexto de presentarlo como producto de una acción de armas de la conquista."

Andrade también ha valorado la posición y acciones bélicas que Atahualpa mantuvo contra la conquista inca que sufrieron varias naciones y pueblos, viendo en él un líder de la independencia de esas naciones. En este punto, el citado Alarcón Costta dice:

"Con su aplastante victoria liberó a los pueblos sometidos por el imperio incásico y asumió el trono del Tahuantinsuyo."

Para la consecución de sus obras históricas Andrade dedicó mucho tiempo y esfuerzo para acceder a los archivos poseedores de información relativa a sus objetos de estudio: el de las Indias en Sevilla, las bibliotecas y archivos en Lima y Quito.

En 2000, Andrade Reimers pudo escuchar en una radiodifusora quiteña una escenificación en honor a su persona, escrita por Wayra Hun Racán (Carlos Levoyer) inspirada en su versión de los hechos de la guerra civil que sufrió el Tahuantinsuyo, dramatización a la que asistieron veinte mil personas, que desbordaron la capacidad de la céntrica plaza de San Francisco de Quito. En dicha escenificación intervinieron dos mil quinientos bailarines ancestrales, cincuenta actores, ochenta cantantes y cien músicos.

Obra 
 Geografía económica del Ecuador, 1947.
 Socio-economic Survey of Ecuador, Chicago, 1949.
 The Agrarian Property in the Soviet Union, Chicago, 1951.
 Hacia la verdadera historia de Atahualpa, 1ª ed. 1978, 2ª ed. 1980, 3ª ed. 1987.
 Lo que hizo Sucre por el Ecuador, Quito, 1981.
 La conquista española de Quito, Quito, 1981.
 Huellas de un hombre (poemas), Quito, 1982.
 Sucre en Ecuador, Quito, 1982.
 La campaña de Atahualpa contra el Cuzco, Quito, 1985.
 Auge y decadencia de los pueblos guías, Quito, 1987.
 Sucre, soldado y patriota, Quito, 1982.
 Olmedo, el estadista, Quito, 1983.
 El siglo heroico de la Historia del Ecuador 1435-1535, 1992
 Biografía de Atahualpa, Quito, 1997.

Bibliografía 
 Alarcón Costta, César Augusto, "Diccionario biográfico ecuatoriano", Editorial Raíces, Quito, 2010, p. 126. ISBN 978-9978-326-03-9.

Enlaces externos 
Hay una pequeña, pero bien informada biografía en línea, por Rodolfo Pérez Pimentel.

Historiadores de Ecuador